Chicahuaxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chicahuaxtla, Puebla, ort, Tlaola, 
 Chicahuaxtla, Veracruz, ort, Nogales, 

Robotskapade Mexikoförgreningar